Seehöhe bezeichnet
 die Höhe über dem Meeresspiegel
 einen Ort in Ostpreußen: Seehöhe, bis 1905 Czierspienten, seit 1945 Cierzpięty (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen